Mattusch ist der Familienname folgender Personen:

 Carol Mattusch (* 1947), US-amerikanische Klassische Archäologin und Kunsthistorikerin
 Hans-Jürgen Mattusch (* 1931), deutscher Slawist und Interlinguist
 Michèle Mattusch (* 1958), deutsche Romanistin

Siehe auch:
 Matouš